Estádio Estrelão (zwany potocznie Estrelão) – stadion piłkarski, w Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywa klub Esporte Clube Cruzeiro.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w Rio Grande do Sul